Massiccio Gébroulaz – gruppo montuoso delle Alpi Graie
 Monte Gébroulaz – montagna del Massiccio Gébroulaz